Хиброн има више значења:
 Хиброн (Висконсин)
 Хиброн (Кентаки)
 Хиброн (Пенсилванија)
 Хиброн (Тексас)
 Хиброн (Илиноис)
 Хиброн (Индијана)
 Хиброн (Мериленд)
 Хиброн (Небраска)
 Хиброн (Охајо)
 Хиброн (Северна Дакота)